En , Dobrzyca est le nom :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 de la gmina de Dobrzyca, dans le powiat de Pleszew ;
 de la ville de Dobrzyca, chef-lieu de cette gmina, dans le powiat de Pleszew ;
 du village de Dobrzyca, dans le powiat de Piła.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 du village de Dobrzyca, dans le powiat de Koszalin ;
 du village de Dobrzyca, dans le powiat de Wałcz.